Чемпіонат Чорногорії з футболу 2007/2008 років (або Перша ліга) — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Стартував 10 серпня 2007 та тривав до 24 травня 2008 року. Чемпіоном країни став клуб «Будучност» з міста Подгориця, який вперше отримав титул.

Учасники та стадіони

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
Позначення:
 1 З клубу «Сутьєска» знято 3 очки.

Стикові матчі 

|}

Посилання 
 Перша ліга Чорногорії 2007-2008 на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія